Leone I – 2º abate della Badia di Cava dell'XI secolo e santo dalla Chiesa cattolica
Leone I – papa del V secolo
Leone I – patriarca di Gerusalemme del X secolo
Leone I – imperatore bizantino
Governo Leone I – governo della Repubblica Italiana